Узбе́кская хокке́йная ли́га 2019 (УХЛ 2019) — 2-й по счёту розыгрыш чемпионата Узбекистана по хоккею (УХЛ), проходивший под эгидой Федерации хоккея Узбекистана. Регулярный чемпионат начался 8 февраля и завершился 17 марта 2019 года. Плей-офф проходил с 22 марта по 16 апреля 2019 года.

Предыдущий, первый неполный розыгрыш Узбекской хоккейной лиги проходил в 2013 году, и не был завершён по ряду причин.

Клубы 
В сезоне 2019 года в Узбекской хоккейной лиге участвовали четыре хоккейных клуба, все четыре команды представляли Ташкент — столицу Узбекистана.

Регулярный чемпионат 
В регулярном чемпионате каждая команда провела 12 матчей.

Турнирное положение команд 

И — игры, В — выигрыши, ВО — выигрыши в овертайме,ПО — поражения в овертайме, П — поражения, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ± Ш — разница шайб, О — набранные очки

Плей-офф 

Игры плей-офф проводились до 3 побед одной из команд. Победителем Узбекской хоккейной лиги 2019 года стал хоккейный клуб «Семург».

Статистика

Статистика игроков (регулярный чемпионат)

Место проведения 
Все матчи чемпионата проходили в Ташкенте, на ледовой арене спортивно-развлекательного ледового комплекса «Ice City». Изначально планировалось провести матчи чемпионата на двух аренах нового ледового дворца «Хумо́ Аре́на», но этот крупный спортивный комплекс официально открылся лишь 15 марта 2019 года. Узбекскую хоккейную лигу 2020 года было решено провести уже на новом комплексе.

Игроки, тренеры и судьи 
За клубы играли как молодые и юные хоккеисты, так и ветераны-хоккеисты, некоторые из которых совмещали тренерскую деятельность. Так как в стране мало хоккеистов, для команд временно и на постоянной основе были привлечены ряд молодых хоккеистов из России, большинство которых родом из Узбекистана, или родители которых родом из Узбекистана. Таким образом, в Узбекской хоккейной лиге 2019 имелись российские легионеры.

Большинство тренеров команд являлись бывшими хоккеистами, часть из которых выступала за «Бинокор» в советское время. Судьи для сезона 2019 года были приглашены из России. Проведение Узбекской хоккейной лиги поддержали ряд настоящих и бывших хоккеистов, а также тренеров родом из Узбекистана, которые ныне пребывают в России, Украине, США, Канаде и Европе.

Источники и ссылки 
 Официальный сайт УХЛ

Примечания 

Узбекская хоккейная лига
Хоккейные лиги в сезоне 2018/2019
Спорт в Узбекистане в 2019 году